PID — аббревиатура, может означать:
 PID — идентификатор процесса ().
 PID — пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД) регулятор.